Пузиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пузиково — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Пузиково — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Пузиково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Пузиково — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Украина 
 Пузиково (укр. Пузикове) — село в Глобинском районе Полтавской области.